Літус — українське прізвище.

Відомі носії:
 Літус Віктор Іванович (1 липня 1956) — український імунолог.
 Літус Микола Гнатович (15 січня 1925) — український кінорежисер.
 Літус Олександр Іванович (9 травня 1967) — український лікар-дерматолог.

Українські прізвища